Memoriał Grundmanna i Wizowskiego 2018, oficjalnie Grand Prix Doliny Baryczy - XXVIII Memoriał Grundmanna i Wizowskiego – 28. edycja wyścigu kolarskiego Memoriał Grundmanna i Wizowskiego, która odbyła się 16 czerwca 2018 na liczącej 162 kilometry trasie wokół Żmigrodu. Impreza kategorii 1.2 była częścią UCI Europe Tour 2018.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2018
2018 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2018